Losacino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Losacino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Losacino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar